Rak'nor est un personnage fictif de l'univers de la série télévisée Stargate SG-1, interprété par l'acteur Obi Ndefo

Rak'nor est un jaffa, fils de Delnor et au service de Heru-ur. Quand Teal'c était encore le Primat d'Apophis il reçut l'ordre de tuer le père de Rak'nor ; il ne le fit pas et laissa le jaffa partir. Le père de Rak'nor brûla alors le symbole du dieu de son fils en espérant que tous les jaffas seraient libres un jour, espoir qui lui avait été inspiré par Teal'c dans sa lutte contre les goa'ulds. Mais Delnor est tué sous les propres yeux de son fils par un goa'uld pour avoir renié son dieu.

Rak'nor capture Teal'c en prétendant vouloir le suivre dans sa lutte contre les goa'ulds. Il assista à la séance de torture infligé à Teal'c par Terok. Teal'c parvint à le convaincre de le suivre dans ses idées et finalement Rak'nor libéra Teal'c et ils échappèrent de justesse à la mort lorsque le vaisseau de Heru'ur se fit détruire par celui d'Apophis.

À présent Rak'nor a rejoint le groupe de jaffa rebelle et participe activement à la lutte contre les goa'ulds. Il est aussi l'un des meilleurs amis de Teal'c.

Jaffa (Stargate)